Forbes puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Empresas, negocios y finanzas 
 Forbes, revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.
 Forbes Global 2000, ranking anual de 2000 empresas privadas.
 Anexo:Multimillonarios según Forbes, personas más adineradas del mundo según la revista Forbes.

Música 
 Forbes (banda), grupo de música sueco, una dansband ("música para bailar") que estuvo activa en los años 1970.

Localidades, territorios, ciudades, lugares y divisiones administrativas 
 Forbes (California), antiguo asentamiento en el condado de Marin, California.
 Forbes (Dakota del Norte), ciudad estadounidense en el condado de Dickey, estado de Dakota del Norte.
 Forbes (Nueva Gales del Sur), localidad australiana en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur.
 Forbes, barrio de Ottawa, Canadá.
 Monte Forbes, octavo pico más alto de las Montañas Rocosas canadienses, situado en el parque nacional de Banff; fue así nombrado por James Hector en 1859.

Personas y personalidades históricas 
Bertie Charles Forbes (1880-1954), periodista financiero escocés-estadounidense, y fundador de la revista Forbes.
 Brenda Forbes (1909-1996), actriz teatral y cinematográfica británico-estadounidense.
 Cameron Forbes, periodista y autor australiano.
 Charles Noyes Forbes (1883-1920), botánico estadounidense.
  Charles Stuart Forbes (1878-?), oficial de la Royal Navy que combatió en la Guerra de Crimea.
 Esther Forbes (1891-1967), escritora estadounidense.
 Forbes Burnham (1923-1985), político guyanés.
 Forbes Robinson (1926-1987), cantante inglés.
 Francis Blackwell Forbes (1839-1908), comerciante y botánico estadounidense.
 George William Forbes (1869-1947), político neozelandés.
Helen Katharine Forbes (1891-1945), artista y educadora artística estadounidense
 Helena M.L. Forbes (1900-1959), botánica escocesa.
 Henry Ogg Forbes (1851-1932), botánico inglés.
 James Forbes (1773-1861), botánico y escritor inglés.
 James David Forbes (1809-1868), físico escocés.
  John Forbes (1798-1823), botánico inglés-sudafricano.
  John Forbes Royle (1787-1861), médico escocés.
  John Murray Forbes (1771-1831), diplomático estadounidense, tío del banquero John Murray Forbes.
  Johnston Forbes-Robertson (1853-19371), actor y director teatral inglés.
  Mary Forbes (1879-1974), actriz cinematográfica británica.
  Michelle Forbes (1965-), actriz de cine estadounidense.
  Ralph Forbes (1904-1951), actor teatral y cinematográfico británico.
  Scott Forbes (1920-1997), actor y guionista británico.
  William Forbes, rey indígena de Talamanca, Costa Rica, perteneciente a la etnia bribri.

Personajes ficticios 
 Addison Forbes Montgomery, personaje ficticio de la serie de televisión Private Practice.